Il MFK Noril'sk Nickel è una squadra russa di calcio a 5 di Noril'sk, in Siberia. Disputa la Superleague russa, che ha vinto nella stagione 2001-2002.

Storia 
Fondata nel 1993, dopo i primi anni di altalena tra le leghe russe, nel 2000-2001 è giunta seconda in campionato, vincendo nella stagione successiva il suo unico trofeo: il campionato russo. Nelle successive stagioni è rimasta squadra di alta classifica anche se lentamente si è allontanata dal vertice, maturando solo un quarto posto nel 2005-2006.

Il Noril'sk Nickel-2 è la seconda squadra della società siberiana, partecipa alla seconda lega russa con un giovanissimo parco giocatori in gran parte tra i 20 ed i 21 anni, tra questi anche il convocato nella Nazionale di calcio a 5 della Russia Under-21 Konstantin Čaščin.

Rosa 2008/2009

Palmarès 
 1 Superleague Russa (2002)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Norilsk Nickel